Stanisław Dygat (1891–1980) – kapitan administracji Wojska Polskiego, dyplomata, kierownik Konsulatu RP w Trieście (1933–1937), kawaler Legii Honorowej
 Stanisław Dygat (1914–1978) – polski powieściopisarz i dramaturg

Przypisy